Héctor Rodas Ramírez, mais conhecido como Héctor Rodas (Valência, 7 de março de 1988), é um futebolista espanhol que atua como zagueiro. Atualmente joga pelo Córdoba.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Valência (Espanha)
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Elche Club de Fútbol
Futebolistas do Real Betis Balompié
Futebolistas do Córdoba Club de Fútbol